Горни-Грбавци (, ) — населённый пункт (деревня) в общине Зворник энтитета Республики Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Горни-Грбавци проживало 939 человек. Расположен у границы с Сербией.

Население 
В населении деревни преобладают сербы, также имеется довольно значительное боснийское (мусульманское) меньшинство.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 667 человек (71,03 %);
 боснийцы — 261 человек (27,80 %);
 другие и неизвестно — 11 человек (1,17 %).

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской